Daphne Akhurst e Esna Boyd hanno battuto in finale Kath Le Messurier e Dot Weston 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Esna Boyd (Campionesse)
 Louise Bickerton /  Meryl O'Hara Wood (semifinali)

 Marjorie Cox /  Sylvia Harper (semifinali)
 Kath Le Messurier /  Dot Weston (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1928